London Heathrow HC är en handbollsklubb från London. London Heathrow HC spelar i National League 1.

 
Handbollsklubbar i Storbritannien
Sport i London